Rogister est le patronyme de plusieurs personnes :

 Victor Rogister (1874-1955), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique
 Jean Rogister (1879-1964), altiste et compositeur belge
 John Rogister, historien anglais né en 1941